puede referirse a:

 La prefectura de Fukushima, una de las 47 prefecturas de Japón;
 La ciudad de Fukushima, ubicada en la prefectura de Fukushima;
 La central nuclear Fukushima I y la central nuclear Fukushima II, ubicadas en la prefectura de Fukushima;
 El Accidente nuclear de Fukushima I iniciado el 11 de marzo de 2011
 Fukushima-ku, un barrio de la ciudad de Osaka, Japón;
 Fukushima, un pueblo de Hokkaidō, Japón;
 La Universidad de Fukushima.

Personas 

Fukushima es un apellido japonés:

 Keido Fukushima - monje y maestro del zen Rinzai.
 Koji Fukushima - ciclista profesional japonés.
 Kunihiko Fukushima - inventor del Neocognitron.
 Masami Fukushima - escritor, traductor y editor de ciencia ficción japonés.
 Fukushima Masanori - samurái del período Sengoku.
 Mizuho Fukushima - política japonesa y presidenta del Partido Socialdémocrata de Japón.
 Satoshi Fukushima - actor
 Shinichi Fukushima - ciclista profesional japonés.
 Tadashi Fukushima - corredor japonés.
 Fukushima Yasumasa - líder militar japonés.
 Yumiko Fukushima - antigua presentadora japonesa y esposa de Ichiro Suzuki.
 Haruka Fukushima – mangaka japonesa.

Apellidos japoneses